Dirka po Franciji 1927 je bila 21. dirka po Franciji, ki je potekala od 19. junija do 17. julija 1927. Imela je 24 etap v dolžini 5340 km, povprečna hitrost zmagovalca je bila 27,224 km/h.

Tour je dobil novega zmagovalca, Luksemburžana Nicolasa Frantza, ki je nase opozoril z drugim mestom že na predhodnjem Touru. Odločilna je bila prva izmed dveh pirenejskih gorskih etap, ko je Frantz z etapno zmago prevzel skupno vodstvo, ki ga ni izpustil iz rok do konca dirke v Parizu. Na Touru sta uspešno debitirala Francoza André Leducq s četrtim in Antonin Magne s šestim mestom, oba kasnejša zmagovalca Tourov. Ekipno zmago je doseglo moštvo Alcyon.

Tour 1927 je postregel z novostjo - samostojnim štartom kolesarskih moštev z zamikom 15 minut, podobno kasnejšemu moštvenemu kronometru, pri čemer so vsi kolesarji znotraj ekipe prejeli na koncu isti čas, v 1., 9., 14., 18. in 23. etapi. Cilj narediti tekmo zanimivejšo se ni posrečil, tako da je bil ta koncept ukinjen že po letu 1929.

Pregled

Zunanje povezave 
 Memoire-du-cyclisme.net  

1927
1927 v športu